Bevægelsen kan henvise til 

 Bevægelsen (kortfilm)
 Bevægelsen (parti)